Die Kubanischen Unabhängigkeitskriege bestanden im Wesentlichen aus drei Kriegen:
 dem Zehnjährigen Krieg (1868–1878)
 dem Kleinen Krieg (1879–1880)
 und dem eigentlichen Unabhängigkeitskrieg (1895–1902), auch bekannt als Krieg von 1895 (Guerra del 95), der in den Spanisch-Amerikanischen Krieg mündete und mit Kubas Unabhängigkeit endete